Foxtrote, dança de salão
Foxtrot (álbum), da banda Genesis
Fox Trot, banda desenhada por Bill Amend
Foxtrot (filme), produção israelense de 2017
UTC+6, fuso horário apelidado de Foxtrot

Desambiguação